Il singolare  dell'Open Seguros Bolívar 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Alejandro Falla era il detentore del titolo, ma ha perso contro Thomaz Bellucci, che in finale si è ritirato sul punteggio di 6–2, 3–0 nell'incontro contro Víctor Estrella Burgos.

Teste di serie

  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Santiago Giraldo (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Leonardo Mayer (secondo turno)

  Alejandro Falla (semifinali)
  Guido Pella (quarti di finale)
  Alejandro González (secondo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Seguros Bolívar 2013